

Patronymes 
Roussakov (masculin ; ) ou Roussakova (féminin ; ), également Roussakoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Natalia Roussakova (1979-), athlète russe, spécialiste du sprint
 Nina Roussakova (1915-1997), pilote d'essai soviétique
 Viktoria Roussakova (1988-), joueuse de volley-ball russe 

Patronyme russe